Pez generalmente se refiere a cada uno de los vertebrados primariamente acuáticos y con respiración por branquias. Asimismo, puede hacer referencia a:

 La brea (también conocida como «pez»), un producto de la destilación del alquitrán o de la trementina.
 El meconio (o «alhorre»), el excremento de los recién nacidos.
 La colofonia (también denominada «pez de Castilla»).
 Pez (banda), una banda argentina de rock.
 Pez (álbum de 1998), un disco de la banda argentina de rock Pez.
 Pez (álbum de 2010), otro disco de la banda argentina de rock Pez.
 Peces (álbum), el primer disco de la banda chilena de rock Lucybell.
 Los Peces, una banda española de pop.
 El ichthys, un símbolo cristiano consistente en dos arcos que se intersecan de forma que parece el perfil de un pez.

También, puede referirse al sobrenombre o al nombre artístico de cualquiera de los siguientes hombres:

 Pez (grafitero), un grafitero español.
 Pez (músico), un artista australiano de hip hop.
 Dave Pszenyczny (conocido como «Pez»), un jugador estadounidense de hockey.

Además, puede hacer referencia a:

 Pez (caramelo), una marca austriaca de caramelos.
 PE'Z, una banda musical japonesa de jazz.

Enlaces externos